osoby noszące nazwisko Szajkowski:
 Andrzej Szajkowski (ur. 1938) – prawnik
 Maciej Szajkowski (ur. 1975) – polski muzyk i dziennikarz radiowy
  (1911-1978) – francusko-amerykański historyk judaizmu